Жирновское се́льское поселе́ние 
 Жирновское сельское поселение — муниципальное образование в Называевском районе Омской области. 
  Жирновское сельское поселение — муниципальное образование в Тацинском районе Ростовской области.